Сильный и слабый искусственные интеллекты — гипотеза в философии искусственного интеллекта, согласно которой некоторые формы искусственного интеллекта могут действительно обосновывать и решать проблемы.

 теория сильного искусственного интеллекта предполагает, что компьютеры могут приобрести способность мыслить и осознавать себя как отдельную личность (в частности, понимать собственные мысли), хотя и не обязательно, что их мыслительный процесс будет подобен человеческому.
 теория слабого искусственного интеллекта отвергает такую возможность.

Термин «сильный ИИ» был введён в 1980 году Джоном Сёрлом (в работе, описывающей мысленный эксперимент «Китайская комната»), впервые охарактеризовавшим его следующим образом:
Соответствующим образом запрограммированный компьютер с нужными входами и выходами и будет разумом, в том смысле, в котором человеческий разум — это разум.

Недавно такие ученые, как Антонио Лието утверждали, что текущие исследования как ИИ, так и когнитивного моделирования идеально согласуются с гипотезой слабого ИИ (которую не следует путать с различием между «общим» ИИ и «узким» ИИ) и что популярное предположение о том, что когнитивные системы искусственного интеллекта являются частью Сильный ИИ ошибочен и проблематичен, потому что «искусственные модели мозга и разума можно использовать для понимания психических явлений, не претендуя на то, чтобы быть реальными явлениями, которые они моделируют» (p. 85).

Требования к созданию сильного ИИ 
Предлагалось много определений интеллекта (такие, например, как возможность пройти тест Тьюринга), но на настоящий момент нет определения, которое бы удовлетворило всех.
Тем не менее, среди исследователей искусственного интеллекта есть общая договоренность о том, что Сильный ИИ обладает следующими свойствами:

 Принятие решений, использование стратегий, решение головоломок и действия в условиях неопределенности;
 Представление знаний, включая общее представление о реальности;
 Планирование;
 Обучение;
 Общение на естественном языке;
 Сила воли;
 Объединение всех этих способностей воедино для достижения общих целей.
Ведутся работы для создания машин, имеющих все эти способности, и предполагается, что Сильный ИИ будет иметь либо их все, либо большую часть из них.

Существуют и другие аспекты интеллекта человека, которые также лежат в основе создания Сильного ИИ:
 Сознание: Быть восприимчивым к окружению;
 Самосознание: Осознавать себя как отдельную личность, в частности, понимать собственные мысли;
 Сопереживание: Способность «чувствовать»;
 Мудрость;
 Собственная мотивация.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Библиотека РАИИ. Статьи, книги, материалы РАИИ Российская ассоциация искусственного интеллекта (1113 пунктов)

Философия искусственного интеллекта
Гипотезы
Математические гипотезы